

Toponyme 

 Razès, une commune de la Haute-Vienne ;
 Razès, une région de l'Aude.